24. Европско првенство у атлетици за јуниоре до 20 година (У-20) одржано је од 20. до 23. јула на Stadio Carlo Zecchini- у Гросето у Италији.

Учествовало је 1.159 спортиста из 47 земаља. Такмичило су у 44 дисциплине (22 мушке и 22 женске).

Земље учеснице 
Учествовала су 1.159 спортисте из 47 земаља.

  (1)
  (1)
  (18)
  (33)
  (26)
  (3)
  (14)
  (2)
  (3)
  (35)
  (9)
  (20)
  (12)
  (42)
  (2) 
  (104)
  (1)
  (6)
  (21)
  (16)
  (4)
  (42)
  (2)
  (1)
  (6)
  (1)
 Независни спортисти
  (86)
  (40)
  (65)
  (33)
  (33)
  (2)
  (15)
  (16)
  (13)
  (62)
  (59)
  (30)
  (46)
  (68)
  (29)
  (22)
  (1)
  (47)
  (38)
  (39)
  (54)

Резултати такмичења

Јуниори

Јуниорке

Биланс медаља

Биланс медаља, јуниори

Биланс медаља, јуниорке 

 Биланс медаља, укупно

Табела успешности 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи, осми 1 бод.

Рекорди 
На овом Европском постигнути су: 4 рекорда европских јунирских првенстава, 1 најбољи светски јуниорски резултат сезоне, 4 национална сениорска рекорда и 25 националних јуниорских рекорда.

Рекорди европских првенстава за јуниоре (4)

Национални сениорски рекорди постигнути на ЕПЈ 2017. (4 )

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати првенства

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2017.
Европско првенство у атлетици за јуниоре
Атлетика у 2017.
Спорт у Италији